Сезон 2012-2013 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 18 серпня 2012 та 1 червня 2013 року. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій 22-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони захопили лідерство у турнірній таблиці від першого туру і впевнено фінішували з 15-очковим відривом від срібного призера, яким став «Реал Мадрид». При цьому каталонці набрали 100 турнірних очок, зазнавши лише 2 поразок та звівши 4 гри внічию протягом турнірної дистанції з 38 матчів. При цьому лідер атак «Барселони» Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром сезону, записавши до свого активу 46 зі 115 голів команди.

Підсумкова турнірна таблиця 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=40|
!width=40|
!width=220| Турнірна таблиця 2012—2013
!width=40|О
!width=40|І
!width=40|В
!width=40|Н
!width=40|П
!width=40|М+
!width=40|М-
!width=40|РМ

|-align=center style="background:#99CBFF;"
| 
||1.||style="text-align:left;"|«Барселона»
||100||38||32||4||2||115||40||+75
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
|
||2.||style="text-align:left;"|«Реал Мадрид»
||85||38||26||7||5||103||42||+61
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
| 
||3.||style="text-align:left;"|«Атлетіко» (Мадрид)
||76||38||23||7||8||65||31||+34
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
|
||4.||style="text-align:left;"|«Реал Сосьєдад»
||66||38||18||12||8||70||49||+21
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|
||5.||style="text-align:left;"|«Валенсія»
||65||38||19||8||11||67||54||+13
|- align=center
|
||6.||style="text-align:left;"|«Малага»
||57||38||16||9||13||53||50||+3
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|
||7.||style="text-align:left;"|«Реал Бетіс»
||56||38||16||8||14||57||56||+1
|- align=center
|||8.||style="text-align:left;"|«Райо Вальєкано»
||53||38||16||5||17||50||66||-16
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|
||9.||style="text-align:left;"|«Севілья»
||50||38||14||8||16||58||54||+4
|- align=center
|||10.||style="text-align:left;"|«Хетафе»
||47||38||13||8||17||43||57||-14
|- align=center
|||11.||style="text-align:left;"|«Леванте»
||46||38||12||10||16||40||57||-17
|- align=center
|||12.||style="text-align:left;"|«Атлетик» (Більбао)
||45||38||12||9||17||44||65||-21
|- align=center
|||13.||style="text-align:left;"|«Еспаньйол»
||44||38||11||11||16||43||52||-9
|- align=center
|||14.||style="text-align:left;"|«Реал Вальядолід»
||43||38||11||10||17||49||58||-9
|- align=center
|||15.||style="text-align:left;"|«Гранада»
||42||38||11||9||18||37||54||-17
|- align=center
|||16.||style="text-align:left;"|«Осасуна»
||39||38||10||9||19||33||50||-17
|- align=center style
|||17.||style="text-align:left;"|«Сельта»
||37||38||10||7||21||37||52||-15
|- align=center style style="background:#FFCCCC;"
|||18.||style="text-align:left;"|«Мальорка»
||36||38||9||9||20||43||72||-29
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| |||19.||style="text-align:left;"|«Депортіво» (Ла-Корунья)
||35||38||8||11||19||47||70||-23
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| ||20.||style="text-align:left;"|«Сарагоса»
||34||38||9||7||22||37||62||-25
|}

Динаміка турнірного становища

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Віктор Вальдес 
 Даніел Алвес 
 Жорді Альба 
 Жерард Піке 
 Хав'єр Маскерано 
 Сеск Фабрегас 
 Андрес Іньєста 
 Серхіо Бускетс 
 Хаві Ернандес 
 Ліонель Мессі 
 Педро Родрігес

Тренер: Тіто Віланова.

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Ла-Ліги сезону 2012—13 став аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі, який записав до свого активу 46 голів. Таким чином аргентинець не зміг повторити своє феноменальне досягнення попереднього сезону, в якому він забив 50 м'ячів. Проте, враховуючи меншу кількість проведених ігор, Ліонель встановив свій новий рекорд середньої результативності в іспанській першості — 1,438 гола за гру. В історії іспанської Прімери кращу середню результативність демонстрували лише нападники 1930-х років.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 2012–13 на RSSSF  

2012-13
2012 у футболі
2013 у футболі
2012 в іспанському спорті
2013 в іспанському спорті